Potassa ima više značenja:
 Potassa, Arezzo
 Potassa, Grosseto
 Potassa, Perugia